|-
|43751 Asam||1982 UD4|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,235|| align=right|1,99|| align=right|4,052||MBA||19. oktober 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(43752)||1982 US5|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,200|| align=right|2,65|| align=right|3,780||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(43753)||1982 VN3|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,231|| align=right|3,71|| align=right|4,157||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(43754)||1983 AA|| align=right|13,7|| align=right|2,297|| align=right|0,242|| align=right|24,19|| align=right|3,482||MBA||9. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(43755)||1983 RJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,442|| align=right|0,217|| align=right|1,45|| align=right|3,815||MBA||5. september 1983||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(43756)||1984 CE|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,244|| align=right|13,32|| align=right|4,114||MBA||10. februar 1984||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(43757)||1984 DB1|| align=right|12,6|| align=right|3,081|| align=right|0,207|| align=right|26,25|| align=right|5,406||MBA||27. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43758)||1985 QY2|| align=right|14,2|| align=right|2,269|| align=right|0,157|| align=right|6,36|| align=right|3,416||MBA||17. avgust 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(43759)||1986 QW2|| align=right|15,8|| align=right|2,189|| align=right|0,142|| align=right|5,66|| align=right|3,238||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43760)||1986 QD3|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,133|| align=right|6,77|| align=right|3,477||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43761)||1986 QQ3|| align=right|14,2|| align=right|2,589|| align=right|0,145|| align=right|3,60|| align=right|4,166||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43762)||1986 WC1|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,163|| align=right|2,62|| align=right|5,705||MBA||25. november 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(43763)||1987 KF1|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,298|| align=right|11,45|| align=right|3,702||MBA||30. maj 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(43764)||1988 BL5|| align=right|14,2|| align=right|2,521|| align=right|0,121|| align=right|11,84|| align=right|4,003||MBA||28. januar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(43765)||1988 CF4|| align=right|13,2|| align=right|3,053|| align=right|0,110|| align=right|9,47|| align=right|5,334||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43766)||1988 CR4|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,209|| align=right|13,21|| align=right|4,317||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43767)||1988 CP5|| align=right|13,8|| align=right|2,975|| align=right|0,155|| align=right|7,23|| align=right|5,130||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43768)||1988 CH7|| align=right|13,3|| align=right|3,094|| align=right|0,111|| align=right|11,73|| align=right|5,441||MBA||15. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43769)||1988 EK|| align=right|14,0|| align=right|2,624|| align=right|0,277|| align=right|15,35|| align=right|4,249||MBA||10. marec 1988||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|(43770)||1988 EX1|| align=right|13,8|| align=right|3,105|| align=right|0,106|| align=right|5,49|| align=right|5,470||MBA||13. marec 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(43771)||1988 TJ|| align=right|14,1|| align=right|2,325|| align=right|0,143|| align=right|5,70|| align=right|3,544||MBA||3. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43772)||1988 TV1|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,243|| align=right|2,44|| align=right|3,597||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43773)||1989 AJ|| align=right|13,9|| align=right|2,786|| align=right|0,198|| align=right|6,21|| align=right|4,649||MBA||4. januar 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(43774)||1989 CO2|| align=right|13,1|| align=right|3,067|| align=right|0,074|| align=right|10,57|| align=right|5,371||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|43775 Tiepolo||1989 CA6|| align=right|12,9|| align=right|3,167|| align=right|0,108|| align=right|16,15|| align=right|5,636||MBA||2. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(43776)||1989 GP2|| align=right|13,8|| align=right|3,024|| align=right|0,068|| align=right|9,65|| align=right|5,257||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43777)||1989 RK1|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,184|| align=right|12,27|| align=right|4,248||MBA||3. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(43778)||1989 SY3|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,202|| align=right|3,37|| align=right|3,691||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43779)||1989 SQ5|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,188|| align=right|5,58|| align=right|3,338||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43780)||1989 SL8|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,189|| align=right|4,11|| align=right|3,427||MBA||23. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43781)||1989 TB3|| align=right|17,4|| align=right|2,220|| align=right|0,224|| align=right|5,80|| align=right|3,308||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43782)||1989 US2|| align=right|14,4|| align=right|2,685|| align=right|0,287|| align=right|11,33|| align=right|4,399||MBA||29. oktober 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(43783)||1989 UX7|| align=right|14,2|| align=right|2,691|| align=right|0,292|| align=right|13,95|| align=right|4,414||MBA||24. oktober 1989||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(43784)||1989 XR1|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,214|| align=right|8,12|| align=right|4,537||MBA||2. december 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43785)||1989 YC6|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,172|| align=right|5,66|| align=right|3,443||MBA||29. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(43786)||1990 QA8|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,253|| align=right|3,21|| align=right|4,035||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43787)||1990 QR8|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,180|| align=right|4,81|| align=right|4,046||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43788)||1990 RB3|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,203|| align=right|18,41|| align=right|4,199||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43789)||1990 SN9|| align=right|16,0|| align=right|2,187|| align=right|0,116|| align=right|5,42|| align=right|3,235||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|43790 Ferdinandbraun||1990 TY3|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,128|| align=right|6,08|| align=right|3,423||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(43791)||1990 UK5|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,231|| align=right|6,02|| align=right|4,188||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43792)||1990 VY1|| align=right|13,9|| align=right|2,667|| align=right|0,250|| align=right|11,40|| align=right|4,356||MBA||11. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(43793)||1990 VK7|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,218|| align=right|5,24|| align=right|4,066||MBA||13. november 1990||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(43794)||1990 YP|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,266|| align=right|13,32|| align=right|4,572||MBA||19. december 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(43795)||1991 AK1|| align=right|14,5|| align=right|2,723|| align=right|0,281|| align=right|3,41|| align=right|4,492||MBA||15. januar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(43796)||1991 AS1|| align=right|13,8|| align=right|2,603|| align=right|0,226|| align=right|30,67|| align=right|4,199||MBA||14. januar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(43797)||1991 AF2|| align=right|14,0|| align=right|2,621|| align=right|0,161|| align=right|12,25|| align=right|4,244||MBA||7. januar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(43798)||1991 GW8|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,201|| align=right|1,38|| align=right|3,556||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43799)||1991 PZ10|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,274|| align=right|7,60|| align=right|3,708||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43800)||1991 PP13|| align=right|12,9|| align=right|3,058|| align=right|0,109|| align=right|10,78|| align=right|5,347||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43801)||1991 PL15|| align=right|14,2|| align=right|3,105|| align=right|0,155|| align=right|6,46|| align=right|5,470||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43802)||1991 PY18|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,209|| align=right|3,58|| align=right|3,690||MBA||10. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43803)||1991 RH2|| align=right|13,2|| align=right|3,038|| align=right|0,084|| align=right|10,70|| align=right|5,296||MBA||7. september 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(43804)||1991 RL4|| align=right|13,6|| align=right|3,210|| align=right|0,156|| align=right|7,50|| align=right|5,750||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(43805)||1991 RQ5|| align=right|14,0|| align=right|2,458|| align=right|0,103|| align=right|6,49|| align=right|3,853||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|43806 Augustepiccard||1991 RG7|| align=right|14,6|| align=right|2,453|| align=right|0,180|| align=right|3,75|| align=right|3,842||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(43807)||1991 RC11|| align=right|12,4|| align=right|3,102|| align=right|0,166|| align=right|22,61|| align=right|5,462||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43808)||1991 RF11|| align=right|14,0|| align=right|2,441|| align=right|0,217|| align=right|4,61|| align=right|3,813||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43809)||1991 RE14|| align=right|14,0|| align=right|2,392|| align=right|0,162|| align=right|8,55|| align=right|3,698||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43810)||1991 RJ20|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,228|| align=right|3,06|| align=right|3,741||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43811)||1991 RA24|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,223|| align=right|2,27|| align=right|3,693||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43812)||1991 RJ29|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,202|| align=right|12,52|| align=right|5,633||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43813)||1991 TQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,220|| align=right|2,77|| align=right|3,759||MBA||7. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(43814)||1991 UE1|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,233|| align=right|1,54|| align=right|3,763||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43815)||1991 VD4|| align=right|12,1|| align=right|3,182|| align=right|0,255|| align=right|24,05|| align=right|5,676||MBA||3. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(43816)||1992 CN2|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,129|| align=right|10,73|| align=right|4,154||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43817)||1992 EF22|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,131|| align=right|4,53|| align=right|4,111||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(43818)||1992 ET32|| align=right|14,0|| align=right|3,961|| align=right|0,140|| align=right|2,45|| align=right|7,882||HLD||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(43819)||1992 LL|| align=right|15,3|| align=right|2,203|| align=right|0,114|| align=right|6,34|| align=right|3,269||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|(43820)||1992 PP1|| align=right|14,8|| align=right|2,241|| align=right|0,147|| align=right|3,61|| align=right|3,353||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(43821)||1992 RL3|| align=right|16,6|| align=right|2,231|| align=right|0,200|| align=right|5,08|| align=right|3,332||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43822)||1992 RP5|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,230|| align=right|2,83|| align=right|3,351||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43823)||1992 SV24|| align=right|13,7|| align=right|2,752|| align=right|0,263|| align=right|7,09|| align=right|4,564||MBA||29. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43824)||1992 SY24|| align=right|12,9|| align=right|3,004|| align=right|0,105|| align=right|10,30|| align=right|5,206||MBA||30. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(43825)||1992 UJ5|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,201|| align=right|0,53|| align=right|3,378||MBA||25. oktober 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(43826)||1992 UC6|| align=right|14,3|| align=right|2,293|| align=right|0,113|| align=right|7,01|| align=right|3,471||MBA||28. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43827)||1993 BV5|| align=right|14,8|| align=right|2,454|| align=right|0,026|| align=right|6,31|| align=right|3,843||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(43828)||1993 FB5|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,092|| align=right|5,47|| align=right|4,597||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43829)||1993 FB19|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,085|| align=right|6,59|| align=right|3,821||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43830)||1993 FZ21|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,100|| align=right|3,07|| align=right|4,100||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43831)||1993 FP29|| align=right|13,3|| align=right|2,578|| align=right|0,116|| align=right|13,19|| align=right|4,140||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43832)||1993 FA33|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,104|| align=right|4,31|| align=right|4,066||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43833)||1993 FF34|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,160|| align=right|5,33|| align=right|3,305||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43834)||1993 FC45|| align=right|15,2|| align=right|2,518|| align=right|0,096|| align=right|3,05|| align=right|3,994||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43835)||1993 FM45|| align=right|15,0|| align=right|2,528|| align=right|0,054|| align=right|2,84|| align=right|4,018||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43836)||1993 FX45|| align=right|15,0|| align=right|2,633|| align=right|0,058|| align=right|11,45|| align=right|4,272||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43837)||1993 FN49|| align=right|15,3|| align=right|2,552|| align=right|0,064|| align=right|0,97|| align=right|4,076||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43838)||1993 FW49|| align=right|15,2|| align=right|2,600|| align=right|0,083|| align=right|1,72|| align=right|4,191||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43839)||1993 FC60|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,277|| align=right|12,40|| align=right|4,237||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43840)||1993 FE76|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,312|| align=right|3,75|| align=right|4,070||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|43841 Marcustacitus||1993 HB|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,160|| align=right|0,87|| align=right|3,766||MBA||17. april 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|(43842)||1993 MR|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,256|| align=right|6,10|| align=right|4,370||MBA||26. junij 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(43843)||1993 NC2|| align=right|14,3|| align=right|2,737|| align=right|0,235|| align=right|7,51|| align=right|4,528||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43844)||1993 OX2|| align=right|15,2|| align=right|2,768|| align=right|0,172|| align=right|5,87|| align=right|4,605||MBA||25. julij 1993||Manastash Ridge||M. Hammergren
|-
|(43845)||1993 OS9|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,073|| align=right|8,29|| align=right|3,775||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43846)||1993 PV8|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,062|| align=right|3,74|| align=right|4,680||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(43847)||1993 QQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,123|| align=right|4,70|| align=right|4,560||MBA||17. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(43848)||1993 QP9|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,077|| align=right|5,21|| align=right|4,682||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43849)||1993 RB11|| align=right|14,3|| align=right|2,784|| align=right|0,156|| align=right|8,94|| align=right|4,644||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(43850)||1993 SB14|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,226|| align=right|10,41|| align=right|4,610||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(43851)||1993 TL1|| align=right|15,7|| align=right|2,605|| align=right|0,340|| align=right|5,37|| align=right|4,204||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(43852)||1993 TH28|| align=right|14,1|| align=right|2,735|| align=right|0,194|| align=right|9,91|| align=right|4,523||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43853)||1993 TM29|| align=right|13,8|| align=right|3,244|| align=right|0,049|| align=right|7,27|| align=right|5,843||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43854)||1993 TO31|| align=right|13,7|| align=right|2,365|| align=right|0,206|| align=right|8,05|| align=right|3,637||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43855)||1993 TX36|| align=right|13,8|| align=right|2,847|| align=right|0,178|| align=right|4,10|| align=right|4,802||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43856)||1993 UV4|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,063|| align=right|10,74|| align=right|5,342||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43857)||1993 VP2|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,181|| align=right|22,66|| align=right|4,637||MBA||15. november 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(43858)||1994 AT|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,157|| align=right|1,29|| align=right|3,229||MBA||4. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|43859 Naoyayano||1994 AN15|| align=right|13,0|| align=right|3,011|| align=right|0,173|| align=right|7,98|| align=right|5,225||MBA||9. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi; H. Fujii
|-
|(43860)||1994 CQ9|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,111|| align=right|13,26|| align=right|5,603||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43861)||1994 CT13|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,081|| align=right|6,87|| align=right|3,429||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43862)||1994 EK1|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,061|| align=right|7,43|| align=right|3,586||MBA||6. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43863)||1994 EU6|| align=right|13,4|| align=right|3,075|| align=right|0,267|| align=right|13,76|| align=right|5,393||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(43864)||1994 GM3|| align=right|13,7|| align=right|3,061|| align=right|0,055|| align=right|1,49|| align=right|5,355||MBA||6. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43865)||1994 PX9|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,133|| align=right|1,28|| align=right|4,047||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43866)||1994 PG19|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,149|| align=right|4,61|| align=right|4,031||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43867)||1994 PO28|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,167|| align=right|1,89|| align=right|4,016||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43868)||1994 PL35|| align=right|15,5|| align=right|2,530|| align=right|0,128|| align=right|2,85|| align=right|4,023||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43869)||1994 RD11|| align=right|15,6|| align=right|1,951|| align=right|0,035|| align=right|25,34|| align=right|2,724||MBA||10. september 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(43870)||1994 TX|| align=right|15,1|| align=right|2,594|| align=right|0,237|| align=right|3,27|| align=right|4,178||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(43871)||1994 TW15|| align=right|15,5|| align=right|2,556|| align=right|0,227|| align=right|3,60|| align=right|4,086||MBA||13. oktober 1994||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(43872)||1994 UL9|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,183|| align=right|3,11|| align=right|4,203||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43873)||1994 VD|| align=right|14,4|| align=right|2,656|| align=right|0,194|| align=right|11,34|| align=right|4,329||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43874)||1994 VZ6|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,280|| align=right|3,95|| align=right|4,178||MBA||7. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43875)||1994 WT3|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,344|| align=right|6,41|| align=right|4,142||MBA||24. november 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(43876)||1994 XV4|| align=right|13,5|| align=right|2,684|| align=right|0,138|| align=right|11,99|| align=right|4,396||MBA||9. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43877)||1995 BP11|| align=right|14,6|| align=right|3,035|| align=right|0,146|| align=right|2,76|| align=right|5,285||MBA||29. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43878)||1995 BS11|| align=right|14,3|| align=right|2,915|| align=right|0,040|| align=right|1,80|| align=right|4,977||MBA||29. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43879)||1995 CN6|| align=right|15,2|| align=right|2,837|| align=right|0,116|| align=right|1,72|| align=right|4,778||MBA||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43880)||1995 CX7|| align=right|15,7|| align=right|2,122|| align=right|0,136|| align=right|1,01|| align=right|3,092||MBA||2. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43881)||1995 DA13|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,155|| align=right|3,08|| align=right|3,810||MBA||25. februar 1995||Cima Ekar||Cima Ekar
|-
|43882 Maurivicoli||1995 EM1|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,076|| align=right|7,22|| align=right|3,772||MBA||7. marec 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(43883)||1995 EK2|| align=right|15,6|| align=right|2,940|| align=right|0,110|| align=right|1,16|| align=right|5,041||MBA||1. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43884)||1995 FZ7|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,039|| align=right|14,35|| align=right|4,219||MBA||25. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43885)||1995 FJ9|| align=right|14,7|| align=right|2,247|| align=right|0,086|| align=right|7,98|| align=right|3,368||MBA||26. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43886)||1995 GR7|| align=right|16,1|| align=right|2,177|| align=right|0,191|| align=right|5,65|| align=right|3,211||MBA||3. april 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43887)||1995 OS4|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,127|| align=right|11,77|| align=right|4,153||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43888)||1995 OV8|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,179|| align=right|6,33|| align=right|3,427||MBA||27. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|43889 Osawatakaomi||1995 QH|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,159|| align=right|4,36|| align=right|3,450||MBA||17. avgust 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(43890)||1995 QT3|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,241|| align=right|2,94|| align=right|3,482||MBA||31. avgust 1995||Bologna||E. Colombini
|-
|(43891)||1995 SQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,368|| align=right|0,223|| align=right|23,71|| align=right|3,643||MBA||21. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(43892)||1995 SG21|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,132|| align=right|2,11|| align=right|3,593||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43893)||1995 ST32|| align=right|16,0|| align=right|2,545|| align=right|0,196|| align=right|1,97|| align=right|4,059||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43894)||1995 TP|| align=right|15,4|| align=right|2,366|| align=right|0,143|| align=right|6,27|| align=right|3,638||MBA||12. oktober 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(43895)||1995 UC4|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,184|| align=right|2,92|| align=right|3,743||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43896)||1995 UL4|| align=right|13,8|| align=right|2,381|| align=right|0,147|| align=right|7,33|| align=right|3,673||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43897)||1995 VC|| align=right|14,9|| align=right|2,448|| align=right|0,159|| align=right|3,11|| align=right|3,828||MBA||1. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43898)||1995 VN|| align=right|15,6|| align=right|2,440|| align=right|0,212|| align=right|2,17|| align=right|3,810||MBA||2. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43899)||1995 VH1|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,212|| align=right|8,31|| align=right|3,533||MBA||15. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(43900)||1995 VH2|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,218|| align=right|2,90|| align=right|3,694||MBA||13. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43901)||1995 VX2|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,181|| align=right|1,82|| align=right|3,722||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43902)||1995 VX4|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,166|| align=right|3,85|| align=right|3,761||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43903)||1995 WC|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,211|| align=right|5,98|| align=right|3,563||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43904)||1995 WO|| align=right|14,4|| align=right|2,382|| align=right|0,277|| align=right|8,22|| align=right|3,675||MBA||16. november 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(43905)||1995 WC1|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,219|| align=right|1,48|| align=right|3,641||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43906)||1995 WK4|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,176|| align=right|3,30|| align=right|3,781||MBA||20. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43907)||1995 WX4|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,194|| align=right|4,06|| align=right|3,762||MBA||20. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43908)||1995 WE7|| align=right|14,2|| align=right|2,461|| align=right|0,097|| align=right|8,44|| align=right|3,859||MBA||21. november 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(43909)||1995 WB9|| align=right|13,9|| align=right|2,629|| align=right|0,136|| align=right|26,34|| align=right|4,261||MBA||28. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43910)||1995 WA20|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,120|| align=right|6,13|| align=right|4,089||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43911)||1995 WF22|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,150|| align=right|26,22|| align=right|4,212||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43912)||1995 WR34|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,013|| align=right|14,59|| align=right|4,373||MBA||20. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43913)||1995 YT|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,258|| align=right|2,08|| align=right|3,725||MBA||17. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43914)||1995 YC2|| align=right|14,8|| align=right|2,468|| align=right|0,196|| align=right|4,77|| align=right|3,877||MBA||19. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43915)||1995 YT7|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,223|| align=right|6,89|| align=right|4,330||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43916)||1996 AP2|| align=right|13,5|| align=right|2,567|| align=right|0,125|| align=right|11,05|| align=right|4,112||MBA||13. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43917)||1996 AM16|| align=right|16,5|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|7,27|| align=right|3,738||MBA||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43918)||1996 AE18|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,246|| align=right|5,56|| align=right|4,107||MBA||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43919)||1996 BG3|| align=right|14,0|| align=right|2,596|| align=right|0,140|| align=right|15,38|| align=right|4,181||MBA||18. januar 1996||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(43920)||1996 CJ2|| align=right|13,0|| align=right|2,760|| align=right|0,102|| align=right|10,29|| align=right|4,584||MBA||12. februar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43921)||1996 CW3|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,017|| align=right|11,18|| align=right|4,306||MBA||10. februar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43922)||1996 CE5|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,119|| align=right|21,69|| align=right|4,121||MBA||10. februar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43923)||1996 CX8|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,045|| align=right|6,89|| align=right|4,182||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(43924)||1996 DV1|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,033|| align=right|4,42|| align=right|4,593||MBA||22. februar 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(43925)||1996 DB3|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,080|| align=right|13,89|| align=right|4,149||MBA||27. februar 1996||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(43926)||1996 EL1|| align=right|13,4|| align=right|2,582|| align=right|0,151|| align=right|13,23|| align=right|4,149||MBA||10. marec 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(43927)||1996 GN4|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,258|| align=right|13,30|| align=right|4,389||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43928)||1996 HE13|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,139|| align=right|3,99|| align=right|5,390||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43929)||1996 JO9|| align=right|14,8|| align=right|2,934|| align=right|0,057|| align=right|3,30|| align=right|5,025||MBA||13. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43930)||1996 LR3|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,058|| align=right|7,81|| align=right|3,603||MBA||15. junij 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|43931 Yoshimi||1996 PR9|| align=right|13,1|| align=right|3,232|| align=right|0,073|| align=right|21,58|| align=right|5,810||MBA||9. avgust 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(43932)||1996 QH|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,183|| align=right|5,38|| align=right|3,391||MBA||16. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(43933)||1996 RX9|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,065|| align=right|3,92|| align=right|4,322||MBA||7. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43934)||1996 TC|| align=right|13,7|| align=right|3,016|| align=right|0,045|| align=right|0,56|| align=right|5,238||MBA||1. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(43935)||1996 TF|| align=right|15,5|| align=right|2,139|| align=right|0,138|| align=right|2,92|| align=right|3,129||MBA||1. oktober 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(43936)||1996 TM11|| align=right|13,3|| align=right|3,166|| align=right|0,093|| align=right|16,55|| align=right|5,633||MBA||11. oktober 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(43937)||1996 TS25|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,123|| align=right|6,92|| align=right|3,437||MBA||6. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43938)||1996 TH51|| align=right|14,1|| align=right|2,736|| align=right|0,190|| align=right|13,61|| align=right|4,526||MBA||5. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43939)||1996 TT53|| align=right|16,7|| align=right|2,327|| align=right|0,219|| align=right|0,66|| align=right|3,549||MBA||5. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43940)||1996 XY5|| align=right|12,1|| align=right|3,944|| align=right|0,230|| align=right|6,49|| align=right|7,830||HLD||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43941)||1996 YP|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,055|| align=right|6,24|| align=right|3,495||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43942)||1996 YX|| align=right|14,1|| align=right|2,310|| align=right|0,081|| align=right|7,00|| align=right|3,511||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43943)||1997 AV|| align=right|15,0|| align=right|2,270|| align=right|0,125|| align=right|3,94|| align=right|3,421||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43944)||1997 AW1|| align=right|14,3|| align=right|2,296|| align=right|0,119|| align=right|4,91|| align=right|3,479||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43945)||1997 AS2|| align=right|14,2|| align=right|2,266|| align=right|0,202|| align=right|24,80|| align=right|3,411||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43946)||1997 AR6|| align=right|15,2|| align=right|2,199|| align=right|0,119|| align=right|7,86|| align=right|3,261||MBA||7. januar 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(43947)||1997 AE7|| align=right|14,5|| align=right|2,422|| align=right|0,099|| align=right|4,74|| align=right|3,768||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43948)||1997 AU12|| align=right|14,6|| align=right|2,303|| align=right|0,041|| align=right|6,18|| align=right|3,493||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43949)||1997 AU18|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,061|| align=right|7,66|| align=right|3,757||MBA||9. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(43950)||1997 BG1|| align=right|14,2|| align=right|2,642|| align=right|0,227|| align=right|7,56|| align=right|4,293||MBA||28. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43951)||1997 BC5|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,207|| align=right|1,62|| align=right|3,718||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43952)||1997 BG7|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,051|| align=right|7,52|| align=right|3,700||MBA||28. januar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43953)||1997 CB1|| align=right|15,1|| align=right|2,222|| align=right|0,119|| align=right|4,89|| align=right|3,312||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|43954 Chýnov||1997 CT5|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,056|| align=right|6,96|| align=right|3,427||MBA||7. februar 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|43955 Fixlmüller||1997 CE6|| align=right|16,7|| align=right|2,366|| align=right|0,041|| align=right|0,28|| align=right|3,639||MBA||6. februar 1997||Davidschlag||E. Meyer; E. Obermair
|-
|(43956)||1997 CD7|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,113|| align=right|2,62|| align=right|3,702||MBA||7. februar 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(43957)||1997 CL13|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,148|| align=right|8,51|| align=right|4,088||MBA||7. februar 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(43958)||1997 CZ14|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,234|| align=right|2,73|| align=right|3,430||MBA||6. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43959)||1997 CB26|| align=right|13,7|| align=right|2,354|| align=right|0,069|| align=right|5,95|| align=right|3,610||MBA||12. februar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43960)||1997 CE27|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,208|| align=right|6,22|| align=right|3,516||MBA||1. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43961)||1997 ER5|| align=right|15,2|| align=right|2,482|| align=right|0,143|| align=right|2,25|| align=right|3,909||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43962)||1997 EX13|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,160|| align=right|2,15|| align=right|3,661||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43963)||1997 EW14|| align=right|16,0|| align=right|2,253|| align=right|0,190|| align=right|5,44|| align=right|3,382||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43964)||1997 EF23|| align=right|14,5|| align=right|2,242|| align=right|0,094|| align=right|6,79|| align=right|3,358||MBA||7. marec 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43965)||1997 EO32|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,165|| align=right|0,92|| align=right|4,217||MBA||11. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43966)||1997 EM36|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,186|| align=right|6,03|| align=right|3,467||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43967)||1997 FM2|| align=right|14,9|| align=right|2,439|| align=right|0,188|| align=right|6,52|| align=right|3,809||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43968)||1997 FA5|| align=right|15,9|| align=right|2,676|| align=right|0,170|| align=right|4,53|| align=right|4,377||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43969)||1997 GL|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,105|| align=right|0,60|| align=right|4,132||MBA||4. april 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(43970)||1997 GH1|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,181|| align=right|2,99|| align=right|4,157||MBA||2. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43971)||1997 GB4|| align=right|15,7|| align=right|2,648|| align=right|0,177|| align=right|2,34|| align=right|4,308||MBA||8. april 1997||Kleť||Klet
|-
|(43972)||1997 GM6|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,181|| align=right|10,58|| align=right|4,400||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43973)||1997 GE7|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,140|| align=right|12,22|| align=right|4,400||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43974)||1997 GY12|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,122|| align=right|2,60|| align=right|4,335||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43975)||1997 GF14|| align=right|14,9|| align=right|2,435|| align=right|0,148|| align=right|2,00|| align=right|3,800||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43976)||1997 GQ14|| align=right|14,9|| align=right|2,352|| align=right|0,238|| align=right|5,02|| align=right|3,606||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43977)||1997 GD17|| align=right|14,6|| align=right|2,418|| align=right|0,187|| align=right|1,75|| align=right|3,759||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43978)||1997 GG17|| align=right|14,7|| align=right|2,618|| align=right|0,116|| align=right|6,35|| align=right|4,235||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43979)||1997 GM17|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,226|| align=right|2,50|| align=right|4,250||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43980)||1997 GR20|| align=right|15,9|| align=right|2,519|| align=right|0,143|| align=right|1,17|| align=right|3,997||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43981)||1997 GM21|| align=right|14,7|| align=right|2,745|| align=right|0,203|| align=right|1,09|| align=right|4,547||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43982)||1997 GA32|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,213|| align=right|8,35|| align=right|4,052||MBA||15. april 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43983)||1997 GR35|| align=right|14,1|| align=right|2,661|| align=right|0,288|| align=right|11,59|| align=right|4,339||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43984)||1997 HR7|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,085|| align=right|3,08|| align=right|4,437||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43985)||1997 HQ8|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,036|| align=right|3,57|| align=right|4,232||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43986)||1997 HF9|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,080|| align=right|6,82|| align=right|4,233||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43987)||1997 JR9|| align=right|14,8|| align=right|2,726|| align=right|0,129|| align=right|13,20|| align=right|4,499||MBA||6. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43988)||1997 KQ3|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,005|| align=right|6,21|| align=right|4,474||MBA||31. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43989)||1997 LG4|| align=right|14,8|| align=right|2,893|| align=right|0,150|| align=right|15,97|| align=right|4,919||MBA||9. junij 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(43990)||1997 LN4|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,151|| align=right|4,09|| align=right|4,345||MBA||7. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43991)||1997 MF10|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,284|| align=right|12,57|| align=right|4,284||MBA||28. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43992)||1997 NP|| align=right|13,5|| align=right|2,915|| align=right|0,101|| align=right|4,74|| align=right|4,977||MBA||1. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|43993 Mariola||1997 OK|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,235|| align=right|11,79|| align=right|4,509||MBA||26. julij 1997||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(43994)||1997 PF3|| align=right|15,5|| align=right|3,046|| align=right|0,246|| align=right|1,97|| align=right|5,314||MBA||11. avgust 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(43995)||1997 PY5|| align=right|16,5|| align=right|2,174|| align=right|0,075|| align=right|2,20|| align=right|3,206||MBA||14. avgust 1997||Haleakala||AMOS
|-
|(43996)||1997 QH|| align=right|14,7|| align=right|2,859|| align=right|0,093|| align=right|1,59|| align=right|4,833||MBA||22. avgust 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(43997)||1997 QX|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,064|| align=right|8,76|| align=right|5,456||MBA||29. avgust 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(43998)||1997 QB3|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,202|| align=right|16,45|| align=right|5,615||MBA||28. avgust 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|43999 Gramigna||1997 QC3|| align=right|15,8|| align=right|2,141|| align=right|0,062|| align=right|1,56|| align=right|3,133||MBA||31. avgust 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(44000)||1997 RB|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,046|| align=right|13,17|| align=right|5,475||MBA||1. september 1997||Kleť||Z. Moravec
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov